Das Patrozinium des Heiligen Chad von York tragen folgende Kirchengebäude:
 St. Ninian und St. Chad (Maylands), Australien
 St. Chad’s Cathedral, Birmingham, England

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)